De gemeente Aalten telt 179 gemeentelijke monumenten (2013).

Aalten
De plaats Aalten kent 77 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

Bredevoort
De plaats Bredevoort kent 80 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

Dinxperlo
De plaats Dinxperlo kent 19 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

De Heurne
De plaats De Heurne kent 3 gemeentelijke monumenten: 
 

|}

Zie ook
Lijst van rijksmonumenten in Aalten (gemeente) 
 
 
Aalten 
Aalten 
Bouwwerk in Aalten